Madorneira é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Artemisia campestris subsp. glutinosa
 Artemisia campestris subsp. maritima